Oligobrachia é um género de poliquetas pertencente à família Siboglinidae.

Espécies
A base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite a elaboração do seguinte cladograma:

Referências

Siboglinidae